Boží hrob může být:

 Boží hrob – hrob Ježíše Krista a jeho symbolické zobrazení stavěné v katolických kostelích o Velikonocích
 kaple Božího hrobu nebo někdy zkráceně Boží hrob – kaple zasvěcená Božímu hrobu
 v České republice
 Kaple Božího hrobu (Brno)
 Kaple Božího hrobu (Drahoraz)
 Kaple Božího hrobu (Havlíčkův Brod)
 Kaple Božího hrobu (Horšovský Týn)
 Kaple Božího hrobu (Chrudim)
 Kaple Božího hrobu (Jaroměřice u Jevíčka)
 Kaple Božího hrobu (Jiřetín pod Jedlovou)
 Kaple Božího hrobu (Liberec)
 Kaple Božího hrobu (Mikulov)
 Kaple Božího hrobu (Mimoň)
 Kaple Božího hrobu (Olomouc)
 Kaple Božího hrobu (Ostré u Úštěku)
 Kaple Božího hrobu (Pavlice)
 Kaple Božího hrobu (Pičín)
 Kaple Božího hrobu (Praha, Bílá Hora)
 Kaple Božího hrobu (Praha, Petřín)
 Kaple Božího hrobu (Praha, Staré Město)
 Kaple Božího hrobu (Praha, Zbořenec)
 Kaple Božího hrobu (Praha, Zderaz)
 Kaple Božího hrobu (Římov)
 Kaple Božího hrobu (Slaný)
 Kaple Božího hrobu (Slezské Rudoltice)
 Kaple Božího hrobu (Starý Hrozňatov)
 Kaple Božího hrobu (Šluknov)
 Kaple Božího hrobu (Votice)
 Kaple Božího hrobu (Vratěnín)

 v Izraeli

 Chrám Božího hrobu – v Jeruzalémě
 Zahradní hrob – v Jeruzalémě
 Talpijotský hrob – jižně od Jeruzaléma